Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2011 проводился в городе Прага (Чехия) c 22 февраля по 1 марта 2011 года. Турнир проводился в 7-й раз.

В турнире приняло участие 10 национальных сборных команд.

Чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную России.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучшие команды проходят в плей-офф, который разыгрывается по системе плей-офф Пейджа: в первом четвертьфинале играют команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе; победитель выходит сразу в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем второго четвертьфинала между занявшими в группе 3-е и 4-е места; бронзовую медаль разыгрывают проигравший в полуфинале и проигравший в четвертьфинале занявших в группе 3-е и 4-е место.

Команды-участницы чемпионата

Результаты соревнований

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за распределение мест с 8-го по 10-е

Тай-брейки за 8-10 места 
Раунд 1 (проигравший занимает 10-е место):
  4 : 2 

Раунд 2 (победитель занимает 8-е место):
  6 : 8

Плей-офф

Итоговая классификация 

  Выбывают в квалификационный турнир (состоялся в ноябре 2011 в городе Лохья, Финляндия) к следующему чемпионату мира

Примечания

Ссылки 
 Страница с информацией о чемпионате на официальном сайте ВФК
 Страница чемпионата на официальном сайте Ассоциации кёрлинга Чехии

2011
Международные соревнования по кёрлингу в Чехии
Спорт в Чехии в 2011 году
2011 год в кёрлинге
Февраль 2011 года
Март 2011 года
Чемпионаты мира в Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге